Села:
 Озерянка — Житомирська область, Звягельський район
 Озерянка — Житомирська область, Житомирський район
 Озерянка — Тернопільська область, Тернопільський район